Зехов — русская фамилия, известная с XVI века. Происходит от прозвища «зеха» — зевака, простофиля, разиня. Известные носители:

 Зехов, Александр Иванович (1895—1963) — участник Белого движения на Юге России, подпоручик 1-го танкового дивизиона.
 Зехов, Валентин Владимирович (род. 2001) — российский футболист.

Примечания